

Toponyme

Albemarle, l'ancien nom de l'État de Caroline du Nord ;
 Albemarle, une ville de Caroline du Nord ;

Albemarle, un autre nom d'Aumale (Seine-Maritime), dont était issu le duché éponyme (le titre de duc d'Albemarle s'est conservé en Angleterre, mais il n'y est plus que nominal ;ce titre fut donné à Monck et à Van Keppel).

Entreprise 
Albemarle peut aussi désigner :
 Albemarle, une entreprise chimique américaine.

Voir aussi 
 Armstrong Whitworth Albemarle, un bombardier moyen britannique produit durant la Seconde Guerre mondiale